Darín ist der Familienname folgender Personen:

 Chino Darín (* 1989), argentinischer Serien- und Filmschauspieler
 Ricardo Darín (* 1957), argentinischer Schauspieler

Siehe auch:
 Darin (Begriffsklärung)